Uguccione Arrigo, anomenat Cionarise, va ser el fill de Paolozzo II della Faggiuola. Va succeir al seu pare i es va repartir els seus dominis amb son germà Arrigo Rico, i li van tocar la senyoria de Selvapiana, la meitat de les senyories de Faggiuola i Casteldelci, i un terç de la senyoria de Corneto. Va deixar un fill natural, Paolozzo IV della Faggiuola.

Comtes de Montefeltro